Ранчо Ликон има више значења:

 Ранчо Ликон, Колонија Колорадо Нумеро Синко (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ликон (Меоки), насеље у округу Чивава у Мексику